Божин (Божил) Георгиев Танчев е български учител, деец на българското възраждане в Македония.

Биография 
Божин Танчев е роден в 1879 или 1880 година в южномакедонското село Бугариево, тогава в Османската империя, днес Неа Месимврия, Гърция. Брат е на дееца на ВМОРО Стамат Танчев и чичо на Димитър Попстаматов и Петра Попстаматова. В 1900 година завършва с петнадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Завършва висше образование и става учител. Влиза във ВМОРО и е сред дейците на нейния Солунски комитет. Затворен е в Еди куле по време на Солунската афера в 1901 година.

При избухването на Балканската война е доброволец в Македоно-одринското опълчение и се сражава в нестроевата рота на Трета солунска дружина.

След Първата световна война активно участва в дейността на Съюза на македонските емигрантски организации в България. През септември 1934 година като представител на Солунското македонско братство подписва протестен протокол срещу Деветнадесетомайския преврат.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Македоно-одрински опълченци
Дейци на ВМОРО
Родени в Бугариево
Български учители
Български общественици от Македония
Дейци на Македонските братства
Петнадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия